18 Тельца (18 Tauri, сокращ. 18 Tau) — одиночная звезда в зодиакальном созвездии Тельца. Звезда имеет видимую звёздную величину +5,66m и, согласно шкале Бортля, звезда видна невооружённым глазом пригородном небе (). Звезда является членом рассеянного звёздного скопления Плеяды, которое расположено вблизи эклиптики и поэтому подвержено лунным покрытиям.

Из измерений параллакса, полученных во время миссии Gaia известно, что звезда удалена примерно на  () от Земли. Звезда наблюдается севернее 66° ю. ш., то есть видна практически на всей территории обитаемой Земли, за исключением приполярных областей Антарктиды. Лучшее время наблюдения — ноябрь.

Звезда 18 Тельца движется довольно медленно относительно Солнца: её радиальная гелиоцентрическая скорость равна , что составляет 20 % от скорости местных звёзд Галактического диска, а также это значит, что звезда приближается к Солнцу. Звезда приблизится к Солнцу на расстояние  через , когда звезда увеличит свою яркость на величину 3,19m до величины 2,47m (то есть будет светить как Гамма Кассиопеи светят сейчас). По небосводу звезда движется на юго-восток, проходя по небесной сфере  в год.

Средняя пространственная скорость 18 Тельца имеет компоненты (U, V, W)=(93.5, −42.0, 33.6), что означает U= (движется к галактическому центру), V= (движется против направления галактического вращения) и W= (движется в направлении северного галактического полюса).

Имя звезды 
18 Тельца (латинизированный вариант ) являются обозначением Флемстида.

Обозначения компонентов как 18 Тельца Aa,Ab, AB и AC вытекают из конвенции, используемой Вашингтонским каталогом визуально-двойных звёзд (WDS) для звёздных систем, и принятого Международным астрономическим союзом (МАС).

Свойства 18 Тельца 
18 Тельца — судя по её спектральному классу , звезда является карликом спектрального класса B, что указывает на то, что водород в ядре звезды пока ещё служит ядерным «топливом», то есть звезда пока ещё находится на главной последовательности. Масса звезды равна . Звезда излучает энергию со своей внешней атмосферы при эффективной температуре около , что придаёт ей характерный бело-голубой цвет. 

В связи с небольшим расстоянием до звезды её радиус может быть измерен непосредственно, и такая попытка была сделана в 1972 году Данные об этом измерении приведены в таблице:

Сейчас мы знаем, что радиус звезды должен быть , то есть измерение 1972 года было, наиболее адекватным, но  недостаточно точным. 

Светимость звезды, равная  , типична для звезды главной последовательности спектрального класса B8. Звезда имеет поверхностную гравитацию, характерную для проэволюционировавших карликов —  или , то есть на 52% меньше, чем на Солнце (). Скорость вращения 18 Тельца  превосходит солнечную почти в 106 раз и равна , что даёт период вращения звезды — 0,7 дня. 

Текущий возраст звезда не измерен, однако известно, что возраст рассеянного звёздного скопления Плеяды, членом которого она является, колеблется от 75 до . Также известно, что звёзды с массой  живут на главной последовательности порядка , так что уже довольно скоро (через 150-) 18 Тельца станет красным гигантом, а затем, сбросив внешние оболочки, станет белым карликом.

История изучения кратности звезды 
В 1887 году американский астроном А.Холл открыли тройственность системы 18 Тельца, то есть он открыл компоненты B и С и звёзды вошли в каталоги как HL 8B и HL 8C. В 1974 году американский астроном Тейлор () и соавт. открыли спектральную двойственность 18 Тельца и звёзды вошли в каталоги как 	OCC 296. 

Согласно Вашингтонскому каталогу визуально-двойных звёзд, параметры этих компонентов приведены в таблице:

У звезды 18 Тельца, похоже, нет ни одного спутника:
 компонент Ab, в дальнейшем так и не подтверждён;  
 компонент B, звезда 14-ой величины, находящаяся на угловом расстоянии . Звезда имеет каталожный номер GSC 01803-00210. У звезды известен параллакс и, судя по нему,  звезда находится на расстоянии  и, соответственно, в систему 18 Тельца она не входит, являясь просто фоновой звездой;
 компонент C, звезда 15-ой величины, находящаяся на угловом расстоянии . Звезда имеет каталожный номер GSC 01803-00118. У звезды известен параллакс и, судя по нему,  звезда находится на расстоянии  и, соответственно, в систему 18 Тельца она не входит, являясь просто фоновой звездой.

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 

 Изображение 18 Тельца, Aladin
 Изображения 18 Тельца,  Wikisky

Объекты Флемстида
023324
017527
Плеяды (звёздное скопление)